The Bostonians (roman), een roman van Henry James
The Bostonians (film), een film van James Ivory